Anna van Egmond (ca. 1493 - 3 oktober 1563) was de abdis van de cisterciënzer Abdij van Loosduinen.

Anna van Egmond was de dochter van Jan III van Egmont en Magdalena van Werdenburg. Ze werd in 1538 door de keizer tot abdis benoemd. Na haar dood is ze begraven in de abdijkerk. Ze is de laatste abdis die hier begraven ligt.

Huis Egmont
Egmont, Anna